Dit is een lijst van planetoïden 91201-91300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (91201) - || 1998 SC162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91202) - || 1998 SY170 || 25 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91203) - || 1998 UE18 || 19 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (91204) - || 1998 UW32 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91205) - || 1998 US43 || 22 oktober 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (91206) - || 1998 WY7 || 24 november 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91207) - || 1998 XW27 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91208) - || 1998 XO58 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91209) - || 1998 XH72 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (91210) - || 1998 XS96 || 11 december 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| (91211) - || 1998 YJ2 || 17 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (91212) - || 1998 YQ7 || 24 december 1998 || Catalina || CSS
|-
| (91213) Botchan || 1998 YZ7 || 22 december 1998 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (91214) Diclemente || 1998 YB10 || 23 december 1998 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (91215) - || 1999 AN || 5 januari 1999 || Ondřejov || L. Šarounová, L. Vasta
|-
| (91216) - || 1999 AU3 || 10 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91217) - || 1999 AM4 || 11 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91218) - || 1999 AM5 || 10 januari 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (91219) - || 1999 AN7 || 11 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91220) - || 1999 AA8 || 13 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91221) - || 1999 AM15 || 9 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91222) - || 1999 AH16 || 9 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91223) - || 1999 AK20 || 13 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91224) - || 1999 BH || 16 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91225) - || 1999 BL3 || 20 januari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (91226) - || 1999 BK7 || 22 januari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (91227) - || 1999 BG9 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91228) - || 1999 BG13 || 24 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91229) - || 1999 BN15 || 26 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91230) - || 1999 BK16 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91231) - || 1999 BP24 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91232) - || 1999 BE25 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91233) - || 1999 CL1 || 6 februari 1999 || Dynic || Y. Ikari
|-
| (91234) - || 1999 CN1 || 7 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91235) - || 1999 CQ1 || 7 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (91236) - || 1999 CP4 || 6 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (91237) - || 1999 CY7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91238) - || 1999 CB9 || 13 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91239) - || 1999 CA10 || 15 februari 1999 || Baton Rouge || Baton Rouge, M. Collier
|-
| (91240) - || 1999 CM27 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91241) - || 1999 CY28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91242) - || 1999 CX32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91243) - || 1999 CO33 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91244) - || 1999 CP33 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91245) - || 1999 CN34 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91246) - || 1999 CE35 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91247) - || 1999 CM40 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91248) - || 1999 CC44 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91249) - || 1999 CQ44 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91250) - || 1999 CZ46 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91251) - || 1999 CN49 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91252) - || 1999 CS49 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91253) - || 1999 CM65 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91254) - || 1999 CB79 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91255) - || 1999 CJ79 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91256) - || 1999 CX80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91257) - || 1999 CG82 || 13 februari 1999 || Monte Agliale || E. Mazzoni
|-
| (91258) - || 1999 CE84 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91259) - || 1999 CB85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91260) - || 1999 CK87 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91261) - || 1999 CY94 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91262) - || 1999 CM99 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91263) - || 1999 CD104 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91264) - || 1999 CO104 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91265) - || 1999 CY108 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91266) - || 1999 CV112 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91267) - || 1999 CY113 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91268) - || 1999 CT135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91269) - || 1999 CW136 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91270) - || 1999 CA138 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91271) - || 1999 CB147 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91272) - || 1999 CR151 || 10 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91273) - || 1999 DN || 16 februari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (91274) - || 1999 DM3 || 18 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (91275) Billsmith || 1999 EW5 || 13 maart 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (91276) - || 1999 EH6 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91277) - || 1999 EW6 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91278) - || 1999 EC7 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91279) - || 1999 EN8 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91280) - || 1999 EO11 || 15 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91281) - || 1999 EQ11 || 12 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91282) - || 1999 FL1 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91283) - || 1999 FE2 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91284) - || 1999 FE7 || 19 maart 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (91285) - || 1999 FP9 || 22 maart 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (91286) - || 1999 FB17 || 23 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (91287) Simon-Garfunkel || 1999 FP21 || 21 maart 1999 || Wykrota || C. Jacques
|-
| (91288) - || 1999 FZ21 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91289) - || 1999 FN22 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91290) - || 1999 FR25 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91291) - || 1999 FD27 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91292) - || 1999 FF27 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91293) - || 1999 FD28 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91294) - || 1999 FD29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91295) - || 1999 FK29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91296) - || 1999 FW29 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91297) - || 1999 FD31 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91298) - || 1999 FQ31 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91299) - || 1999 FL32 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (91300) - || 1999 FZ34 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten